Овде су дати састави екипа учесница на Европском првенству у кошарци 2013. које је одржано у Словенији.

Група A

|}
| valign="top" |
Селектор
 

Помоћни тренери
 
 
|}

|}
| valign="top" |
Селектор
 

Помоћни тренери
 
 
|}

|}
| valign="top" |
Селектор
 

Помоћни тренери
 
 
 
|}

|}
| valign="top" |
Селектор
 

Помоћни тренер
 

|}



|}
| valign="top" |
 Селектор
 

 Помоћни тренери
 Ерик Елфаси
 Одед Каташ

|}

Група Б

|}
| valign="top" |
 Селектор
 

 Помоћни тренери
 
 
|}

|}
| valign="top" |
Селектор
 

Помоћни тренери
 
 
|}

|}
| valign="top" |
 Селектор
 

 Помоћни тренери
 
 
 
|}

Селектор: Александар Петровић

|}
| valign="top" |
Селектор
 

Помоћни тренер
 
|}

|}
| valign="top" |
 Селектор
 

 Помоћни тренери
 
 
 
|}

Група Ц



|}
| valign="top" |
Селектор
 

Помоћни тренери
 
 
|}

|}
| valign="top" |
 Селектор
 

 Помоћни тренери
 
 
|}

|}
| valign="top" |
Селектор
 

Помоћни тренери
 
 

|}

|}
| valign="top" |
Селектор
 

Помоћни тренер
 
|}

|}
| valign="top" |
Селектор
 

Помоћни тренери
 
 
|}

Група Д

}

}

|}
| valign="top" |
Селектор
 

Помоћни тренери
 
 
|}

|}

| valign="top" |
 Селектор
 

 Помоћни тренери
 
 
 
|}

|}
| valign="top" |
 Селектор
 

 Помоћни тренери
 
 
|}

|}
| valign="top" |
 Селектор
 

 Помоћни тренери
 
 
 
|}

|}
| valign="top" |
 Селектор
 

 Помоћни тренери
 
 
|}

|}
| valign="top" |
Селектор
 

Помоћни тренери
 
 
 
|}

Европско првенство у кошарци 2013.